Caralis – nome latino di Cagliari
 Caralis – incrociatore ausiliario della Regia Marina
 Caralis – nave traghetto
 Caralis – nave passeggeri in servizio con questo nome per la Tirrenia di Navigazione dal 1957 al 1973